Személyek
 Tom Jones (1916–1984) amerikai atléta, hosszútávfutó, olimpikon (1952)
 Tom Jones (1928) amerikai librettista és szövegíró
 Tom Jones (1940) walesi énekes
 Tom Jones (1943–2015) amerikai autóversenyző
 Tom Jones (1956) kanadai röplabdázó, olimpikon (1984)
 Tom Jones (1964) angol labdarúgó, edző
Művészet
 Tom Jones, Henry Fielding regénye (1749)
 Tom Jones, 1917-es brit film
 Tom Jones, 1963-as brit film
 Tom Jones (The History of Tom Jones: a Foundling), 1997-es brit televíziós sorozat (BBC)